Anders Kühnau (1981) – politico danese
 Erik Kühnau (1932) – attore danese
 Heinz Kühnau (1921-1982) – politico tedesco
 Johann Christian Friedrich Kühnau (1782-1813) – docente tedesco
 Johann Christoph Kühnau (1735-1805) – compositore tedesco